Příjmení Putík, přechýleně Putíková, nosí více osobností:

 Alexandr Putík (* 1950), český historik a genealog
 František Putík (1877–?), český soudní úředník a redaktor
 Jaroslav Putík (1923–2013), český spisovatel, manžel Věry Putíkové-Stiborové
 Pavel Putík (* 1977), český fotbalista
 Věra Putíková-Stiborová (1926–2018), česká spisovatelka a překladatelka, manželka Jaroslava Putíka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení